Gradašnica est un toponyme qui peut désigner :
 Gradašnica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
 Gradašnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot.